TJU steht für:
 Thomas Jefferson University, US-amerikanische Universität
 Tianjin University (dt. Tianjin-Universität), chinesische Universität
 Kulob Airport (IATA-Code), Flughafen von Kulob, Provinz Chatlon, Tadschikistan

Tju steht für:
 Tju, Wadi in Unterägypten, siehe Wadi Tumilat

Tju ist der Familienname folgender Personen:
 Brianne Tju (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Haley Tju (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin

tju steht für:
 Jurruru (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen in Australien

Abkürzung